Отунга — фамилия. Известные носители:

Известные носители 
 Отунга, Дэвид (род. 1980) — американский рестлер.
 Отунга, Морис Майкл (1923-2003) — кенийский кардинал.